В Иране много стадионов, многие из которых вмещают более 10 000 зрителей. По состоянию на конец 2016 года, в Иране имеется 36 стадионов вмещающих от 10 до 78 тысяч зрителей. Также имеются многочисленные стадионы, вмещающие от одного до десяти тысяч зрителей. Как правило, крупные стадионы расположены в довольно больших по иранским меркам городах, а малые стадионы в свою очередь в малых городах и населённых пунктах, а также в крупных городах (где они не являются основным стадионом).

Крупнейшим стадионом в Иране является «Азади» в Тегеране, вмещающий 78 116 зрителей (до реконструкции вмещал 100 000 зрителей). На втором месте стадион «Накш-э Джахан» в городе Исфахан, который вмещает 75 000 зрителей. На третьем месте стадион «Ядегар-э Эмам» в Тебризе, вмещающий 68 835 зрителей.

В списке представлены стадионы Ирана вместимостью от 10 000, по состоянию на конец 2016 года.

Иран
Футбол